Тунгусско-Чунский район — бывшие административно-территориальная единица и одноимённое муниципальное образование (до 2001 года) упразднённого Эвенкийского автономного округа Красноярского края России.

В настоящий момент — Тунгусско-Чунская группа поселений.

Соответствующая административно-территориальная единица упразднена 3 декабря в 2006 году.

Расположение района 
Тунгусско-Чунский район Эвенкийского автономного округа был расположен в юго-восточной части округа.
Общая территория района составляла 111 600 км2. Протяжённость района с запада на восток — 340 километров, с севера на юг — 540 километров.

Изначально центром района был посёлок Стрелка-Чуня. Позже, в 1935 году, районный центр переместился в село Ванавара. Причиной тому послужила географическая удалённость Стрелки-Чуни от основной водной магистрали — Подкаменной Тунгуски, что затрудняло сообщение с другими населёнными пунктами района.

Кроме села Ванавара (648490), на территории района находились четыре населённых пункта (через тире почтовые индексы):
 посёлок Муторай — 648483
 посёлок Чемдальск — 648481
 посёлок Стрелка (Стрелка-Чуня) — 648482
 посёлок Оскоба — 648484

Расстояние от райцентра — села Ванавара — до названных посёлков от 160 до 200 километров.

Территориальное устройство 

Сельсоветы выделялись как единицы статистического подсчёта до 2002 года.

 Ванаварский сельсовет: село Ванавара и (до 1989 года) посёлок Оскоба.
 Муторайский сельсовет: посёлок Муторай.
 Оскобский сельсовет (с 1989 года): посёлок Оскоба.
 Чемдальский сельсовет: посёлок Чемдальск.
 Чунский сельсовет: посёлок Стрелка (Стрелка-Чуня).

В ОКАТО район и сельсоветы как объекты административно-территориального устройства выделялись до 2011 года.

Экономика

Ресурсы 
Перспективы Тунгусско-Чунского района, как и других территорий Эвенкийского АО, во многом связаны с развитием добывающей промышленности — в недрах района имеются большие запасы нефти, газа и других полезных ископаемых.

Промышленность 
На месторождении «Пойгинское» работает частное предприятие «Таймура». Оно вот уже в течение 10 лет обеспечивает всю коммунальную энергетику района жидким топливом.

Планы 
В планах — строительство новой школы, больницы, завода по подготовке котельно-печного топлива. Завод рассчитан на переработку 20 тысяч тонн сырой нефти. Он будет производить дизельное топливо, бензин, котельно-печное топливо.

Возможно строительство и второй очереди завода для производства бензина-95, необходимого местной авиации.

Образование и культура 
На территории района имеются пять Домов культуры, районные (взрослая и детская) библиотеки и четыре сельских филиала. С 1973 года в Ванаваре работает школа искусств с музыкальным, художественным и декоративно-прикладным отделениями.

Лечебные учреждения 
На территории района имеются районная больница, поликлиника, четыре фельдшерско-акушерских пункта.

Население 

Население Тунгусско-Чунского района насчитывает 3735 жителей, из них 484 — представители коренных малочисленных народов Севера.

Примечания 

Тунгусско-Чунский район
Муниципальные районы, упразднённые в 2001 году